Munshiganj (district)
 Munshiganj Sadar